Świerkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Świerkowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Świerkowo, village de la voïvodie de Mazovie